Beverly Sills – soprano statunitense
 Juan Ignacio Sills – calciatore argentino
 Milton Sills – attore statunitense